Вапити има више значења:

Вапити – врста јелена, која живи у Северној Америци и источној Азији
 – град у Вајомингу, Сједињене Америчке Државе
Вапити (Нови Зеланд) – река у Новом Зеланду
Вапити (река) – рекa у Алберти, Канада
Вапити (језеро) – језеро у Канади
Вапити (превој) – планински превој у Канади
Вапити парк – провинцијски парк у Канади